

Geografia

Austria 
 Ober-Grafendorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Ober Kostenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Ober-Flörsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Ober-Hilbersheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Ober-Mörlen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Ober-Olm – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Ober-Ramstadt – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg

Szwajcaria 
 Ober – jezioro w kantonie Glarus
 Ober Gabelhorn – szczyt

Osoby 
 Erika Ober – niemiecka polityk
 Hermann Ober – niemiecki malarz
 Johann Ober – austriacki polityk
 Josef Ober – austriacki polityk
 Philip Ober – amerykański aktor

Inne 
 Ober-Ost

Zobacz też 
 Óbér